4 miejscowości i ich części
 Wądoły – część wsi Chlebna w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Wądoły – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Wądoły – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz
 Wądoły – część  miasta Oleśnica (od 1 stycznia 1973)

Przypisy